28. појединачни шампионат Совјетског Савеза у шаху одржан је оа 11. јануара до 11. фебруара 1961. године у Москви. Турнир је освојио Тигран Петросјан. Овом финалу су претходила полуфинална такмичења у Одеси, Ростову и Вилњусу. Ово је такође био зонски турнир за попуну четири места на међузонском турниру. 1961. година је била година два совјетска првенства у шаху, 28. и 29.

Полуфинале

Финале

Литература 
 XXVIII чемпионат СССР : Бюллетень ЦШК СССР. Москва, 1961. № 1–12.
 XXVIII первенство СССР // Шахматный ежегодник, 1961. Москва, 1963. стр. 146–171.

Референце 

Светски шампионат у шаху
Зонски турнир у шаху
Првенства СССР у шаху
Шаховски турнири
Шах у 1961.